Il torneo di beach soccer ai II Giochi europei si è giocato a Minsk, in Bielorussia, dal 25 al 29 giugno 2019.

Squadre partecipanti

Fase a gironi

Gruppo A

Gruppo B

Fase finale

Semifinali

Finale 3º posto

Finale

Tabellone 5º/8º posto

Semifinali 5º/8º posto

Finale 7º posto

Finale 5º posto

Classifica finale 

Beach soccer ai Giochi europei
Sport ai II Giochi europei